

Персоналії 

 Сухачов Олексій Олександрович (1978) — Директор Державного бюро розслідувань.
 Сухачов Станіслав Якимович (1951) — науковець, кандидат філософських наук.